Helmsdorf steht für:

 Helmsdorf (Adelsgeschlecht), württembergisches und Schweizer Adelsgeschlecht
 Schloss Helmsdorf, Schloss in der Gemeinde Immenstaad am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, siehe Immenstaad am Bodensee #Schloss Helmsdorf 

geografische Objekte:

 Helmsdorf (Dingelstädt), Ortsteil von Dingelstädt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen 
 Helmsdorf (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Helmsdorf (Gerbstedt), Ortsteil der Stadt Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Helmsdorf (Stolpen), Ortsteil der Stadt Stolpen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen 
 Helmsdorf (Zwickau), devastiertes Dorf, heute Flur im Stadtteil Oberrothenbach von Zwickau, Sachsen
 Helmsdorf, deutscher Name von Chełmica, Ortschaft in der Gmina Tuplice, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Großhelmsdorf, Ortsteil der Gemeinde Heideland, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Kleinhelmsdorf, Ortsteil der Stadt Osterfeld, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Helmsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Helmsdorf (1783–1852), deutscher Landschaftsmaler und Radierer
 Konrad von Helmsdorf (14. Jahrhundert), Schweizer Übersetzer

Siehe auch:

 Helmstorf (Begriffsklärung)